Die Welsh Premier League 2004/05 war die 13. Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 14. August 2004 und endete am 29. April 2005.

Total Network Solutions FC gewann die Meisterschaft.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)
 Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 20. Mai 2013
 Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 20. Mai 2013

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05